Miasta w USA:
 Southeast – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam

Gminy w USA:
 Southeast (ang. Southeast Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
 Southeast (ang. Southeast Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam

Zespoły sportowe:
 Vini Zabù-KTM – włoski zespół kolarski w sezonie 2015 noszący nazwę Southeast

Inne:
 South East England – jeden z dziewięciu regionów Anglii
 South East Queensland – region metropolitalny w stanie Queensland w Australii